

Населені пункти та їхні частини
 Янувка — село в гміні Цепловоди Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Янувка — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Янівка (Янувка) — село в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства
 Янувка — село в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Янівка (Янувка) — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Янівка (Янувка) — село в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Янувка — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Янувка — село в гміні Андресполь Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Янувка — село в гміні Розпша Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Янувка — село в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Янувка — село в гміні Августів Августівського повіту Підляського воєводства
 Янувка — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства
 Янувка — частина міста Блашкі в Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Янувка — частина села Тшмелюв у гміні Хоцянув Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Янувка — частина села Збуйно в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Янувка — частина села Камйонка-Велика в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Янувка — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Янувка — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Янувка — частина села Любатова в гміні Івонич-Здруй Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Янувка — частина села Качакі в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Янувка — колонія в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства

Див. також 
 Янівка
 Іванівка

Примітки